Rettungshaus bezeichnet historisch sozialpflegerische Einrichtungen der christlichen Kirchen, insbesondere:

 Einrichtungen der Jugendfürsorge, siehe Waisenhaus und Rettungshausbewegung
 Heime für „sittlich gefährdete“ Mädchen und Frauen, siehe Magdalenenheim
Einzelne Rettungshäuser:
 Rettungshaus (Lübeck)
 Rettungshaus zum Fischhaus, Thüringen
 Rettungshaus für verwahrloste streunende Buben, Nassau, Rheinland-Pfalz
Siehe auch:
 Redningshus